Le nom de Gouvernement national désigne notamment :

 En Pologne :
 le gouvernement national mis en place lors de l'insurrection polonaise de 1830.
 le gouvernement national provisoire, en 1863.
 le Gouvernement national, gouvernement norvégien collaborateur de l'Allemagne nazie de 1942 à 1945 ;
 Gouvernement national (Royaume-Uni)
 le gouvernement nationaliste chinois, officiellement Gouvernement national de la République de Chine ;
 le Gouvernement national réorganisé de la République de Chine ;

 Gouvernement national, nom que prit le Parti conservateur du Canada (ancien) aux élections de 1940.